Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 961 dans le monde.

 Route nationale 961 en Belgique
 Route européenne 961 en Grèce